Katori (香取) ist der Name:

 eines Shintō-Schreins in der Stadt Katori, Präfektur Chiba, siehe Katori-jingū
 einer Stadt in der japanischen Präfektur Chiba, siehe Katori (Chiba)
 einer japanischen Kampfkunstschule, siehe Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū
 eines Landkreises (Gun) in der japanischen Präfektur Chiba, siehe Katori-gun (Chiba)
 eines Einheitslinienschiffes (Schlachtschiffes) der Kaiserlichen Japanischen Marine, siehe Katori (Schiff, 1905)
 eines Schulkreuzers (Leichten Kreuzers) der Kaiserlichen Japanischen Marine, siehe Katori (Schiff, 1939)
 eines Schulschiffes der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, siehe Katori (Schiff, 1968)
 einer Klasse japanischer Einheitslinienschiffe (Schlachtschiffe), siehe Katori-Klasse (1905)
 einer Klasse japanischer Schulkreuzer (Leichter Kreuzer), siehe Katori-Klasse (1939)

Katori ist der Familienname folgender Personen:

 Katori Hotsuma (1874–1954), japanischer Metallkünstler
 Hidetoshi Katori (* 1964), japanischer Physiker
 Kenji Katori, Kameramann
 Katori Masahiko (1899–1988), japanischer Kunsthandwerker